Zuri – frazione del comune di Ghilarza, in provincia di Oristano
 Zuri – isola della Dalmazia (in croato Žirje)
 Zuri – antica città romana della provincia dell'Africa proconsolare, attualmente sede titolare vescovile
 Züri – altro nome locale della città di Zurigo (in tedesco Zürich)